Agalychnis callidryas és una espècie de granota que viu a l'àrea compresa entre el sud de Mèxic, Amèrica Central i el nord de Colòmbia.

Està amenaçada d'extinció per la pèrdua del seu hàbitat natural.

Referències 

 

Hílids